ZQN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Frankton International, Queenstown, Nuova Zelanda